«I Only Have Eyes for You» — песня о любви, написанная композитором Гарри Уорреном и поэтом Элом Дубином для американского фильма 1934 года Dames. В фильме её исполняли Дик Пауэлл и Руби Килер.

По данным журнала «Билборд», в 1934 году в исполнении  песня была на 2 месте в США.

Потом песня ещё несколько раз звучала в разных фильмах и в мюзикле «42-я улица».

В 1959 году песня была записана и издана как сингл мужской вокальной группой Flamingos и стала одним из самых больших хитов в их карьере. Сингл добрался до 3 места в ритм-н-блюзовом чарте американского журнала «Билборд» и до 11 места в чарте Billboard Hot 100. Песня также вошла в дебютный альбом группы, который назывался Flamingo Serenade.

В октябре 1975 года версия этой песни в исполнении Арта Гарфанкеля провела две недели на 1 месте в Великобритании (в UK Singles Chart). Это был его первый сольный хит в Великобритании. В США Гарфанкел добрался с ней до 18 места в Billboard Hot 100 и до 1 места в чарте Adult Contemporary того же журнала.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «I Only Have Eyes for You» в исполнении группы Flamingos на 157 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 158 месте.

Кроме того, песня «I Only Have Eyes For You» в исполнении группы Flamingos входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

В 2003 году сингл группы Flamingos с этой песней (1959 год, End Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1934 года
Синглы 1950 года
Синглы 1959 года
Синглы 1966 года
Синглы 1975 года
Песни группы Flamingos
Песни группы Lettermen
Песни Кармен Макрей
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Песни, спродюсированные Ричардом Перри
Песни Мины